Лучший легкоатлет мира по версии журнала Track & Field News — ежегодная премия, присуждаемая лучшему легкоатлету по версии спортивного американского журнала . Присуждается мужчинам с 1959 года, а женщинам с 1974 года.

Победители

См. также 
 Лучший атлет мира по версии ИААФ
 Лучший атлет мира по версии спортивного фонда Хелмса

Примечания

Ссылки 
 
 

Появились в 1959 году в США
Призы и награды в лёгкой атлетике